Артём Андреевич Прима (; ) — украинский биатлонист.

Четырёхкратный Чемпион Европы по биатлону. Первую золотую медаль выиграл в 2011 году, в индивидуальной гонке.

Биография 
Занимается биатлоном с 2000 года. С 2006 года принимал участие в международных соревнованиях среди юниоров, стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров 2008 года в эстафете, а в личных дисциплинах лучший результат — 15-е место на том же турнире.

Трёхкратный чемпион зимней Универсиады 2011 года, чемпион (2011, 2018) и неоднократный призёр чемпионатов Европы. С сезона 2009/10 участвовал в Кубке IBU.

В Кубке мира дебютировал в сезоне 2009/10 году, в спринте на этапе в Рупольдинге, где занял 41-е место. В сезоне 2010/11 набрал свои первые очки в этом турнире. Лучший результат в личных гонках — пятое место в спринте на этапе в Оберхофе в сезоне 2013/14. Лучший результат в общем зачёте — 37-е место в сезоне 2016/17.

Неоднократно принимал участие в чемпионатах мира, лучший результат — 22-е место в спринте (2016) и шестое место в эстафете (2017). Участник Олимпиады-2014 в Сочи, лучший результат — 32-е место в спринте.

Его старший брат Роман Прима также был профессиональным биатлонистом, впоследствии — тренер.

Участие на Олимпийских играх

Участие на чемпионатах мира

Кубок мира 
 2010—2011 — 74-е место (42 очка)
 2011—2012 — 46-е место (134 очка)
 2012—2013 — 58-е место (81 очко)
 2013—2014 — 55-е место (76 очка)
 2014—2015 — 53-е место (96 очков)
 2015—2016 — 42-е место (175 очков)

Биатлонисты Украины
Чемпионы Европы по биатлону
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Спортсмены Чернигова